Pöggeler ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Pöggeler (* 1958), Düsseldorfer Künstler, Schöpfer der dortigen „Säulenheiligen“
 Franz Pöggeler (1926–2009), deutscher Professor der Pädagogik
 Otto Pöggeler (1928–2014), deutscher Philosoph
 Rudolf Pöggeler (* 1939), deutscher Fußballspieler